Builder (englisch für „Erbauer“) steht für:
 Builder (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster in der Software-Entwicklung
 Builder (Chemie), Inhaltsstoffe von Waschmitteln